Smiljevac (Lopare, BiH)
Smiljevac (Aljmaš, Mađarska)